Пауль Крюгер (; 12 октября 1871 — 7 августа 1939) — немецкий шахматист.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Германии